Orange II bezeichnet:

 anderer Name des Azofarbstoffs Acid Orange 7
 früherer Name eines Katamarans, mit dem Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt wurden, siehe Orange II (Yacht)
 Alternativbezeichnung einer lokale Synode, die im Jahre 529 stattfand (in Abgrenzung zur im Jahr 441 abgehaltenen Synode), siehe Synode von Orange